Dit is de wereldranglijst van juli 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 juli 1999.

Mannen 07